Le micron est une ancienne unité de mesure égale au micromètre
 Micron Technology est une entreprise des États-Unis d'Amérique de micro-électronique.